Németország
Naurath, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Trier-Saarburg járásában
Naurath, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Trier-Saarburg járásában